Рюдигер Гамм (; род. ) — немецкий «человек-калькулятор». Демонстрировал уникальные способности проводить сложные математические расчёты в возрасте 21 года. Стал известен после показа выступления на Discovery Channel.

Самым заметным талантом Гамма является способность запоминать большую по объёму информацию — числа, тексты и тому подобное, а также — быстро считать. В 2008 году на публичном выступлении в Лейпциге, он устно вычислил 81100, сказав результат за 2 минуты 30 секунд.
Кроме того, он может говорить в обратном направлении и рассчитывать календарь.

Источники 
 Rudiger Gamm — «The Human Calculator», Discovery Channel
 Rüdiger Gamm
 Rüdiger Gamm

Артисты оригинального жанра
Феноменальные счётчики
Персоналии:Германия